Reinhard Bonnke - fundador e líder do Christ for all Nations (Cristo para todas as Nações), um ministério evangelístico internacional.
Friedrich Bonnke - um oficial alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial.
Desambiguações de sobrenomes